Gündoğan est un toponyme et un nom de famille turc composé de gün « jour » et doğan « faucon ».

Toponymes 
 , village turc du district de Buharkent, dans la province d'Aydın ;
 , village turc du district de Köşk, dans la province d'Aydın ;
 , village turc du district de Ceyhan, dans la province d'Adana ;
 , village turc du district de Polatlı, dans la province d'Ankara.

Nom de famille 
 İlkay Gündoğan (né en 1990), footballeur turco-allemand ;
  (né en 1990), footballeur turco-belge.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme turc